

Patronyme 
Le nom italien Albrizzi, équivalent du français Aubry, d'origine germanique provient du nom Alberico. Le suffixe génitif -i indique la descendance. Le nom est dérivé du latin Albericus : roi des elfes.
Des variantes existent :
 Albericci (en Corse), 
 Alberico, , Alberigo, Alberighi, 
 Albrisio, Albrizio, Albrizzio. 

famille
 Famille Albrizzi, une famille patricienne ;
 Maffeo Albrizzi († 1643) ;
 Antonio Albrizzi, mort à la guerre à Candie ;

autres personnalités
 Enrico Albrizzi, (1714-1775), un peintre italien baroque ;
 Isabella Teotochi Albrizzi (1760-1836), femme de lettres tenant un salon célèbre à Venise.

Toponyme 

 Palais Albrizzi.